Handlungstheorie bezeichnet:
 einen philosophischen Begriff, siehe Handlungstheorie (Philosophie)
 einen soziologischen Begriff, siehe Handlungstheorie (Soziologie)
 einen didaktischen Begriff, siehe Didaktische Handlungstheorie Didaktik
 einen Aspekt der politikwissenschaftlichen Theorie Behavioralismus, siehe Behavioralismus#Handlungstheorie

Siehe auch:
 Sprechakttheorie
 Handlungslehre (Strafrecht)
 Handlungsregulationstheorie
 Handlungsorientierter Unterricht
 Kommunikation (Handlungstheorie)